Le terme de moucheron, ou mouchillon en Suisse, désigne une espèce de mouche ou de diptère de petite taille, et non une mouche juvénile. Exemples : le phlébotome, la simulie, et surtout la mouche des fruits ou drosophile, qui envahit souvent les cuisines.

La larve de la mouche, apode, est l'asticot.

Animaux / plantes 

 Le gobe-moucherons est un oiseau du genre Polioptila.
 L’orchis moucheron est une orchidée.

Patronyme 
Le patronyme Moucheron est un sobriquet qui s'appliquait à un homme importun : diminutif de mouche, petite mouche.

Moucheron 

 François Moucheron  (1896-?) est un footballeur belge.
 Georges Moucheron, (°1949) est un journaliste belge. 
 Savine Moucheron (°1977) est une femme politique belge.

de Moucheron 
 Balthasar De Moucheron  (1552-vers 1630), est un marchand néerlandais originaire de Bretagne.
 Frederik de Moucheron (1633-1686) est un peintre néerlandais de paysages italiens.
 Isaac de Moucheron (1667-1744), fils de Frederik de Moucheron, est un peintre néerlandais.

Musique 
 Le Moucheron est un morceau de musique écrit par François Couperin.
 Mademoiselle Moucheron est un opéra-bouffe de Jacques Offenbach.
 Lucia the Moucheron (2002) est un opéra par Flairck et Corpus.
 Le Moucheron est un morceau de musique écrit et interprété par Thomas Fersen.

Littérature 
 Le Lion et le Moucheron est une fable de Jean de La Fontaine.
 Le Lion et le Moucheron (1932) est un film de Ladislas Starevitch, adaptation de la fable de Jean de la Fontaine.
 Monsieur et Madame Moucheron sont des personnages de À bas la famille ou les Banquets, pièce de théâtre d'Eugène Labiche de 1848.
 Zyppy le moucheron est un personnage de bande dessinée de José Cabrero Arnal.
 Moucheron est un village français imaginaire où habite Prudence Petitpas.

Sociétés 
 La Compagnie de Moucheron est le nom d'une compagnie de commerce, le prédécesseur de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, créé en 1597 par Balthasar De Moucheron en Zélande.

Navires 
 Le Moucheron est le nom d'un vaisseau de la Royal Navy britannique.

Autres 
 Le terme familier de moucheron désigne un petit garçon.

Voir aussi

Notes et références